Ниль — многозначное имя собственное.

 Ниль — река в Польше.

Персоналии 
 Ниль, Корнелис ван — американский микробиолог.
 Ниль, Морис (1919—2001) — французский государственный и политический деятель
 Ниль, Хермс — немецкий композитор.